Чемпионат СССР по фигурному катанию на коньках — ежегодное соревнование по фигурному катанию на коньках за звание чемпиона СССР. Соревнования проводились в следующих дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

История 
Почти сразу после революции Николай Александрович Панин-Коломенкин и его ученики (Ксения Цезар, Лидия Попова и другие) стали создавать секции по фигурному катанию на коньках. В 1920 году были организованы первые национальные соревнования на катке ипподрома Семёновского плаца, по данным «Динамо» первенство разыгрывалось и в 1923. С середины 1920-х годов стали регулярно проводиться чемпионаты Москвы и Ленинграда. В марте 1924 года впервые состоялось первенство СССР, которое некоторые источники называют чемпионатом СССР, причем одни указывают, что он состоялся в Ленинграде, другие — в Москве. В программе были соревнования среди мужчин-одиночников и спортивных пар. Позже проводились соревнования и среди женщин. Выступления проходили на открытом льду под духовой оркестр. В довоенное время проводились всесоюзные турниры (первенства), различные источники дают отличающиеся друг от друга сведения о годах проведения этих турниров.

В 1936 году была создана секция (позднее — федерация) фигурного катания СССР, после её создания проводились уже официальные первенства (лично-командные первенства), а с 1964 — чемпионаты СССР. В годы Великой Отечественной войны чемпионат был проведен только в 1945 году.

Как правило, чемпионаты проводились в первой половине января, с сезона 1971/72 — в годы Олимпиад — в апреле, в 1962, 1966, 1974, 1978 — в марте в рамках Спартакиад народов СССР. С сезона 1987/88 было решено проводить чемпионат во второй половине декабря (поэтому в календарном 1987 году фактически прошли два чемпионата — сезона 1986/87 в январе, в Вильнюсе и сезона 1987/88 в декабре, в Ереване, названном «Всесоюзные соревнования по фигурному катанию на коньках и танцам на льду среди сильнейших фигуристов»).

Последний чемпионат Советского Союза прошёл 5-8 декабря 1991 года в Киеве. После распада СССР новые независимые государства начали проводить свои национальные чемпионаты.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Пояснения к таблицам медалистов 
В связи с давностью лет, малым количеством источников и неустоявшейся в то время терминологией трудно установить точное число довоенных чемпионатов, годы и места их проведения. До создания федерации турниры именовались и первенствами СССР, и всесоюзными турнирами сильнейших фигуристов. Проводились и чемпионаты Москвы и Ленинграда, которые в связи со слабым развитием фигурного катания в стране фактически также являлись чемпионами страны. В ряде авторитетных источников содержатся противоречивые данные.
 
 * — "Энциклопедия «Динамо» указывает, что К.Лихарев был чемпионом СССР 1929, а И.Богоявленский — 1933—35 годов, однако, согласно статье Н. А. Панина и А. Е. Ордынского, опубликованной в журнале «Физкультура и спорт» № 7 от 1938 года, чемпионату 1938 года предшествовал четырёхлетний перерыв. Также следует учесть, что журнал «Физкультура и спорт» за 1933—1936 годы не упоминает в своих материалах проведение каких-либо всесоюзных турниров. Есть источники утверждающие, что И.Богоявленский был однократным чемпионом СССР (1933 года).
 ** — Существуют разногласия, считать ли турнир, прошедший в 1937 году в Москве, чемпионатом страны. «На катке ЦДКА (Москва) 17 и 18 февраля 1937 г. фигуристы Москвы и Ленинграда оспаривали звание лучшего фигуриста СССР.», — пишет в своей статье И. Вонзблейн. «После четырёхлетнего перерыва состоялись соревнования на первенство Союза ССР по фигурному катанию.», — напишут в следующем году Н. Панин и А. Ордынский.
 *** — Федерация фигурного катания России на своём сайте дает сведения о семи победах Татьяны Гранаткиной в чемпионатах СССР в качестве одиночницы, однако по сведениям "Энциклопедии «Динамо» у Т.Гранаткиной лишь два чемпионства в одиночном разряде.

Примечания

Ссылки 
 Биографии фигуристов на сайте Василия Соловьёва
 
  // «Московский фигурист», № 2 (2006), с. 33-34.
 Результаты чемпионатов СССР сезонов 1931—1940
 
 
 Результаты в парном катании 
 Спортивный ежегодник 1941—1945 / Сост. Д. И. Самойлов — М.: Физкультура и спорт, 1947
 Спортивный ежегодник 1946 / Сост. Д. И. Самойлов — М.: Физкультура и спорт, 1949
 Спортивный ежегодник 1947 / Сост. Д. И. Самойлов — М.: Физкультура и спорт, 1949
 Спортивный ежегодник 1948 / Сост. Д. И. Самойлов — М.: Физкультура и спорт, 1949
 Спортивный ежегодник 1949 / Сост. Б. М. Чесноков — М.: Физкультура и спорт, 1950
 Спортивный ежегодник 1950 / Сост. Э. С. Громадский — М.: Физкультура и спорт, 1952
 Спортивный ежегодник 1951—1959 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961
 Спортивный ежегодник 1960 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961
 Спортивный ежегодник 1961 / Сост. В. В. Крашеннинкова и Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1963
 Спортивный ежегодник 1962 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1964
 Панорама спортивного года 1971 / Сост. Мирошников В. — М.: Физкультура и спорт, 1972
 Панорама спортивного года 1972 / Сост. Мирошников В. — М.: Физкультура и спорт, 1973
 Панорама спортивного года 1973 / — М.: Физкультура и спорт, 1974
 Панорама спортивного года 1974 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1975
 Панорама спортивного года 1975 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1976
 Панорама спортивного года 1976 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1977
 Панорама спортивного года 1977 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1978
 Панорама спортивного года 1978 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1979
 Панорама спортивного года 1979 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1980
 Панорама спортивного года 1980 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1981
 Панорама спортивного года 1981 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1982
 Панорама спортивного года 1982 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1983
 Панорама спортивного года 1983 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1984
 Панорама спортивного года 1984 / Сост. В. Л. Штейнбах — М.: Физкультура и спорт, 1985
 Панорама спортивного года 1985 / Сост. В. Л. Штейнбах — М.: Физкультура и спорт, 1986
 Панорама спортивного года 1986 / Сост. В. М. Андрианов — М.: Физкультура и спорт, 1987
 Панорама спортивного года 1987 / Сост. Ю. С. Лукашин — М.: Физкультура и спорт, 1988
 Панорама спортивного года 1988 / Сост. Ю. С. Лукашин — М.: Физкультура и спорт, 1989
 Панорама спортивного года 1989 / Сост. Ю. С. Лукашин — М.: Физкультура и спорт, 1990

Фигурное катание в СССР
СССР
фигурное